Heinrich Teipel ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Teipel (Journalist) (vor 1892–nach 1940), deutscher Journalist
 Heinrich Teipel (Politiker)  (1885–1945), deutscher Politiker (NSDAP)